P62 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 62, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament